Викинг Эворд ()— хоккейный приз ежегодно вручаемый лучшему шведскому хоккеисту, выступающему в НХЛ. Победитель определяется голосованием среди шведских игроков команд НХЛ и их фарм-клубов.

Победители

См. также 
Харламов Трофи

Примечания 

Награды НХЛ